Zwischen Tod und Leben ist der Titel folgender Werke:
 Zwischen Tod und Leben (1919), deutscher Stummfilm von Arthur Wellin (1919)
 Zwischen Tod und Leben (1977) (Les anneaux de Bicêtre), französischer Fernsehfilm von Louis Grospierre (1977)
 Spreewaldkrimi: Zwischen Tod und Leben, deutscher Fernsehfilm von Kai Wessel (2017)

Siehe auch:
 Zwischen Leben und Tod (Luciano Serra pilota), italienischer Spielfilm von Goffredo Alessandrini (1938)